Protuberanz (zu spätlateinisch protuberare „anschwellen“) steht für

 einen Materiestrom am Rand der Sonne, siehe Protuberanz
 eine wulstige Verdickung oder einen höckerartigen Vorsprung an Knochen
 eine starke Erhöhung der Schädelplatten bei Hühnervögeln in der Geflügelzucht
 eine leichte Auswölbung an speziellen Fräsgeräten für die Zahnrad-Fertigung, deren Wirkung nachfolgende Schab- oder Schleifarbeiten am Zahngrund erleichtert